Onset – inizio di un suono
 Onset – census-designated place della Contea di Plymouth, Massachusetts (Stati Uniti d'America)